En architecture, une console est une pièce, généralement en forme de « S » faisant corbeau, c'est-à-dire servant de support à un balcon ou à un élément en saillie par rapport à la façade.
 En génie civil, une console est un élément en porte-à-faux, soit par exemple une poutre isostatique encastrée à une de ses extrémités.
 En ameublement, une console est une table étroite.
 En informatique :
 Une console système est un type particulier de terminal.
 Une console de jeux vidéo est un système électronique destiné au jeu vidéo.
 En musique, une console est la partie d'un orgue à tuyaux d'où l'organiste commande l'instrument.
 Console est un groupe allemand de musique électronique.
 Le mot console peut aussi désigner l'interface matérielle de contrôle et de commande des mélangeurs audio (Table de mixage) et des jeux d'orgue lumière (audiovisuel et technique scéniques).
 En automobile, la console centrale fait partie du tableau de bord.

 Michelangelo Console (1812-1897), botaniste italien.